Засув — рухомий пристрій для замикання дверей.

Засув — село в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства.

Засув — село в Україні, Дубенському районі Рівненської області.